Sobole peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Sobole, village de la voïvodie de Lublin
 Sobole, village de la voïvodie de Mazovie
 Sobole, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie

Voir aussi 

 Krynki-Sobole, village polonais de la voïvodie de Podlachie.